Нижче наведено список населених пунктів повіту Караш-Северін, Румунія.

Караш-Северін